Klar ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Klar (* 1968), deutscher Kunsthistoriker und Museumsleiter
 Alois Klar (1763–1833), böhmischer Pädagoge
 Christian Klar (* 1952), deutscher Terrorist der RAF
 Dieter Klar (* 1937), deutscher Fotograf und Fotojournalist
 Elisabeth Klar (* 1986), österreichische Autorin
 Ernst Klar (* 1952), deutscher Chirurg und Hochschullehrer
 Heinrich Klar (1944–2018), deutscher Elektronikingenieur und Hochschullehrer
 Helmut Klar (1914–2007), deutscher Mediziner und Buddhismuskundler (Wörterbuch Deutsch-Pali)
 Heribert Klar (1933–1992), deutscher Jurist, Mundartschriftsteller
 Jakob Klar (1783–1833), bayerischer Verwaltungsjurist und Politiker
 Joachim Klar, deutscher Rektor und Heimatpfleger
 Julian Klar (* 2000), österreichischer Fußballspieler
 Katharina Klar (* 1987), österreichische Schauspielerin
 Martin Klar (1886–1966), deutscher Kunsthistoriker
 Michael Klar (* 1943), deutscher Grafiker, Gestalter und Hochschullehrer
 Paul Alois Klar (1801–1860), böhmischer Publizist und Jurist
 Philipp Klar (* 1992), österreichischer Fußballspieler
 Thomas A. Klar, deutsch-österreichischer Physiker

Siehe auch:
 Claar
 Clar
 Klaar
 Klahr
 Klarer
 Klarheit
 K.L.A.R. Taschenbücher